El término Balanza hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Instrumento
Balanza
Balanza romana

Mecanismo de medición
Balanza de torsión
Balanza granataria
Balanza hidrostática

Economía y finanzas
Balanza comercial
Balanza de Gouy
Balanza de Mohr-Westphal
Balanza de pagos
Balanza financiera
Balanza por cuenta corriente
Balanzas fiscales comunidades autónomas

Lugares
Balanzac